

Hydronyme 

 Zeïa, rivière de Russie, affluent de l'Amour ;

Toponymes 

 Zeïa, ville de l'oblast d'Amour (Russie).
 Le Barrage de la Zeïa est un barrage hydroélectrique de Russie, situé dans l'oblast d'Amour (Sibérie orientale) sur le cours de la rivière Zeïa, un affluent du fleuve Amour qui prend sa source dans les monts Stanovoï.

Autre 
 Zeya, satellite technologique nommé d'après la rivière Zeïa.

Homonymie de toponyme